Het seizoen 2018/19 is Chelseas 105e competitieve seizoen in het bestaan, het 30e opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau van het Engelse voetbal en het 27e opeenvolgende seizoen in de Premier League. De club doet mee aan de Europa League, Premier League, FA Cup en EFL Cup. Omdat Chelsea de winnaar is van de FA Cup seizoen 2017-18 nemen ze het op tegen de winnaar van de Premier League 2017/18 Manchester City FC met de wedstrijd om de Community Shield.
 
Het seizoen loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Selectie 
In dit overzicht worden alle spelers genoemd die op 1 juli 2018 onder contract stonden of na deze datum zijn toegevoegd aan de selectie.

Technische staf

Transfers

Transfers in de zomer 

In

Uit

Transfers in de winterstop 
In

Uit

Uitgeleend

Transfer samenvatting

Vriendschappelijk

Wedstrijden

International Champions Cup

Competities

FA Community Shield

Als winnaar van de FA Cup 2017/18, nam Chelsea het op tegen de Kampioen van de Premier League 2017/18 Manchester City voor de seizoensopening, de strijd om de FA Community Shield

Premier League

Eindstand

Legenda

Thuis/uit-verhouding 2018/19

Uit/thuis balans

Stand en punten historie

Wedstrijden

FA Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Manchester City vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

League Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Manchester City vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

UEFA Europa League

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Groepsfase

Stand/Uitslagen

Toernooischema

Wedstrijden

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Chelsea in het seizoen 2018-2019 zal deelnemen.

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2018/19 verwerkt.

Gespeelde wedstrijden
Spelers zonder gespeelde wedstrijden staan niet in de lijst.

Doelpuntenmakers
Bevat de doelpunten van alle officiële competities.

Assists
Bevat alle assists uit de officiële competities. Niet elk doelpunt heeft een assist. Assists zijn beoordeeld door WhoScored.

Kaarten

Totaal overzicht 

Chelsea FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2018/19